Paratydaeolus är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av André 1980. Paratydaeolus ingår i familjen Iolinidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kvalster
Paratydaeolus